Maksim Petrovitj Semjonov (), född 9 februari 1984 i Öskemen, är en kazakisk professionell ishockeyspelare som spelar för Barys Astana i KHL. Han valdes av Toronto Maple Leafs i sjunde rundan i 2004 års NHL-draft som 220:e spelare totalt.

Klubbar 
  HK Lada Toljatti 2002–2006
  Atlant Mytisjtji 2006–2013
  Lokomotiv Jaroslavl 2013
  Barys Astana 2013–

Externa länkar 

Kazakiska ishockeyspelare
Spelare i HK Lada Toljatti
Spelare i Atlant Mytisjtji
Spelare i Lokomotiv Jaroslavl
Spelare i Barys Astana
Födda 1984
Levande personer
Personer från Öskemen
Män
Kazakiska idrottare under 2000-talet
Spelare valda i NHL Entry Draft 2004
Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft